Hino může znamenat:

 Hino (Põlvamaa) — vesnice v estonském kraji Põlvamaa
 Hino (Võrumaa) — vesnice v kraji Võrumaa
 Hino (jezero) — jezero ležící v kraji Võrumaa
 Hino (Šiga) — město v japonské prefektuře Šiga
 Hino (Tokio) — město v Tokiu
 Hino (Tottori) — město v prefektuře Tottori
 Hino (řeka) — řeka protékající prefekturou Tottori
 Hino (železniční stanice, Nagano) — železniční stanice ve městě Suzaka
 Hino (železniční stanice, Šiga) — železniční stanice ve městě Hino v prefektuře Šiga
 Hino (železniční stanice, Tokio) — železniční stanice ve městě Hino v Tokiu
 Hino Motors — japonský výrobce nákladních automobilů